The Invisible Enemy – cortometraggio del 1916 diretto da William Stoermer (come William Stormer)
The Invisible Enemy – episodio del 1974 della serie tv A caccia dell'invisibile
The Invisible Enemy – cortometraggio del 2001 diretto da Elliot Seale